Il pigiama è un cortometraggio italiano del 1997 diretto da Bruno Colella, vincitore del festival di Capalbio.

Trama 

Un uomo torna da un viaggio a Tokyo dopo tre giorni senza sonno non vede l'ora di andare a dormire, ma per una serie di incidenti e coincidenze viene rispedito in Giappone al posto di un degente dell'ospedale dove si era introdotto pur di riposare qualche istante.

Collegamenti esterni 

 

Cortometraggi commedia